Gempolsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gempolsari, Bandung, by, 
 Gempolsari, Subang, by, 
 Gempolsari, Sidoarjo, by, 
 Gempolsari, Pati, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar